Pay ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes de Pay (1844–1899), deutscher Architekt
 Michael Pay (1914–2005), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Vinzenz de Pay (* 1813; † im 19. oder 20. Jahrhundert), deutscher Architekt

PAY steht für:
 Verifone (NYSE:PAY), US-amerikanisches Unternehmen
 Partido Alianza por Yucatán, mexikanische Partei
 Puffy AmiYumi, japanisches Pop-Duo

pay steht für:
 Pech (Sprache) (auch: Paya, ISI-639-3-Code), eine der Chibcha-Sprachen

Siehe auch:
 De Pay
 Pey (Begriffsklärung)
 Peay
 Paye

Abkürzung